Pratapgarh, Partabgarh eller Partapgarh kan syfta på

Geografi

Indien 

 Pratāpgarh (distrikt), Uttar Pradesh, 
 Pratapgarh (distrikt) – ett distrikt i den indiska delstaten Uttar Pradesh
 Bela (ort i Indien), Uttar Pradesh, Pratāpgarh, 
 Bela Pratapgarh – en administrativ huvudort i den indiska delstaten Uttar Pradesh
 Pratāpgarh (ort), Uttar Pradesh, 
 Pratapgarh (distrikt i Rajasthan), distrikt, 
 Pratapgarh, Rajasthan, ort, 

Robotskapade Indienförgreningar